Daunt est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1832-1878), homme d'église irlandais
 (1909-1966), archidiacre irlandais
 (né en 1963), homme d'affaires britannique

 (1909-1991), pilote d'essai britannique
, guitariste et compositeur anglais
Timothy Daunt (né en 1935), lieutenant-gouverneur de l'Île de Man
Yvonne Daunt (1899-1962), danseuse à l'Opéra de Paris

Voir aussi
, chaîne de librairie britannique
Daunte Culpepper (né en 1977), joueur américain de football américain

Homonymie de patronyme